Guncati je lahko:
 Guncati, Barajevo (Srbija)
 Guncati, Knić (Srbija)